Obock (stad),  havenstad gelegen aan de Golf van Tadjoura in de regio Obock
Obock (regio), regio van Djibouti die het noordoostelijke deel van het land inneemt